Montecillo ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Montecillo Padilla (* 1953), römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat

Montecillo bezeichnet zudem:
 Montecillo (México), Ort im mexikanischen Bundesstaat México
 Montecillo (Kantabrien), Ort in der spanischen Provinz Kantabrien
 Montecillo Bajo, Landstadt im Departamento Cochabamba in Bolivien